Die Flippers, een Duitse schlagergroep
zwemvin, een onderdeel van een duikuitrusting